Antonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Antonetti (1922–2013), italienischer Geistlicher, Diplomat des heiligen Stuhls, Kardinal
 Raphaël Antonetti (1872–1938), französischer Kolonialverwalter